L'appellation « poney de selle » peut faire référence à :
 le poney de selle allemand ;
 le poney de selle belge ;
 le poney de selle britannique ;
 le poney français de selle ;
 le NRPS, dont le poney de selle néerlandais ;
 le poney de selle polonais ;
 le poney de selle suédois.

Voir aussi 

 
 Cheval de selle